Het Nederlands kampioenschap dammen 1995 vond plaats in Stadskanaal. 
De eerste 2 ronden werden gespeeld in het gemeentehuis omdat op die dagen in het speellokaal van de overige ronden (het Pagedal) geluidsoverlast werd voorzien van een motorshow in hetzelfde gebouw. 
Kampioen werd Auke Scholma met 18 punten uit 13 partijen. 
Hij was voor NK-begrippen zeer productief met 6 overwinningen en kon zich een nederlaag permitteren tegen Kees Thijssen die zijn overige partijen remise speelde en daarbij op zijn 2e NK ongeslagen bleef. 
Cruciaal voor de toernooizege van Scholma waren zijn overwinningen in de 9e en 10e ronde op titelfavoriet Rob Clerc en Hein Meijer waarmee bij zijn naaste belager Gérard Jansen achter zich liet. 
Scholma kreeg ook de prijs voor de mooiste combinatie, die hij uithaalde tegen Arjan van Leeuwen en die de naam 'Coup Stadskanaal' kreeg. 
Gérard Jansen eindigde met 1 punt achterstand op de 2e plaats.

Resultaten

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Dammen in 1995
Dammen
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen